In the Wee Small Hours () — девятый студийный альбом американского певца Фрэнка Синатры. Пластинка была издана в апреле 1955 года на лейбле Capitol. Продюсером выступил , а аранжировки были созданы музыкантом Нельсоном Риддлом. Все песни на альбоме касаются определённых тем, таких как, одиночество, самоанализ, потерянная любовь, неудачные отношения, депрессия и ночная жизнь; в результате, In the Wee Small Hours был назван одним из первых концептуальных альбомов.

In the Wee Small Hours был издан на двух десятидюймовых грампластинках, а также на одной двенадцатидюймовой пластинке, что сделало его одним из первых поп-альбомов, изданных на таком носителе. Диск также был издан в формате четырёх 45-rpm грампластинок с четырьмя песнями на каждой, продаваемых в конвертах с той же обложкой, что и на десятидюймовых грампластинках, а не в бумажных, как 45-rpm синглы.

Альбом был коммерчески успешным, дебютировав со второй позиции в чарте Billboard 200, что являлось лучшим результатом Синатры с 1947 года, когда был выпущен альбом . В 2002 году альбом был сертифицирован как золотой в Соединённых Штатах, а общие продажи составили . В 2012 году издание Rolling Stone расположило альбом на 101 позиции в списке «500 величайших альбомов всех времён».

История создания

Проблемы в отношениях

Запись

Композиция

Оформление и релиз

Реакция критиков

Награды

Наследие

Список композиций 
Все композиции спродюсированы .

Участники записи 

 Фрэнк Синатра — вокал, автор
 Нельсон Риддл — аранжировщик, дирижёр
  — продюсер
 Джон Палладино — звукорежиссёр
 Виктор Бэй, Александр Беллер, , Натан Росс, Миша Расселл, Пол Щур, Феликс Слаткин, Маршалл Соссон — скрипка

 Джеймс Аркатов, Сай Бернард, Арманд Капроуфф, Рэй Крэмер, Эдгар Ластгартен, Курт Рэхер, Джозеф Саксон,  — виолончель
 Джон Кейв, , Джозеф Игер, Ричард Перисси — французские духовые
 Артур Глегхорн, Луэлла Ховард, Джульс Кинслер, Джордж Пуул — флейта

 Билл Миллер — фортепиано
 Джордж Ван Ипс — семиструнная гитара
 Фил Стивенс — бас
 Лу Сингер,  — ударные
 Кэтрин Джули — арфа
  — кларнет
 Пол Смит — челеста

Примечания

Литература

Ссылки 
 In the Wee Small Hours на Яндекс. Музыке
 
 

Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Фрэнка Синатры
Альбомы Capitol Records